Проклятые:

 Проклятые — роман американского писателя Чака Паланика, написанный в 2011 году.

См. также